Watermead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Watermead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire